Томас Брюнс (нід. Thomas Bruns, нар. 7 січня 1992, Іерден) — нідерландський футболіст, півзахисник клубу «Вітесс». 
 Вальтер Брюнс (нім. Walter Bruns) - генерал-майор 89-та піхотна дивізія (Третій Рейх).